Die Hamburger Liedertafel ist der älteste Männerchor Hamburgs. Sie wurde am 19. April 1823 durch den Komponisten und Musiklehrer Albert Methfessel gegründet. Nach der Patriotischen Gesellschaft von 1765 und der Hamburger Turnerschaft von 1816 ist sie die drittälteste noch bestehende Hamburgische Vereinigung. 

Der Chorgründer Methfessel komponierte die Hamburg-Hymne Hammonia, die am 19. April 1828 zum 5-jährigen Jubiläum der Hamburger Liedertafel von 1823 von dieser erstmals öffentlich vorgetragen wurde. Noch heute singt die Hamburger Liedertafel bei einigen offiziellen Gelegenheiten und Konzerten die Hammonia

Zusammen mit Mitgliedern der Hamburger Turnerschaft sang der Chor 1841 erstmals öffentlich das Deutschlandlied.

Vorsitzende und Dirigenten

Weblinks 
 Hamburger Liedertafel, 1850, Porträtzeichnungen der Mitglieder von Julius Geißler, ( oder unter dem Suchbegriff „Geißler“ in der Online Sammlung der Hamburger Kunsthalle)

Männerchor
Liedertafel
Hamburger Verein
Gegründet 1823